Schönchen ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Schönchen (1836–1905), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Carl Schönchen (auch Carl Schönche; 1785–1861), deutscher Cellist, Komponist und Gesangspädagoge 
 Gottfried Schönchen (auch Gottfried Schönche; 1740–1825), deutscher Trompeter, Geiger und Pianist